Партсобрание (партийное собрание) — собрание членов партийной организации. Обычно имеется в виду относительно небольшая группа людей (первичная ячейка, парторганизация завода и так далее).
На партсобраниях обсуждаются и решаются насущные вопросы, выбираются руководители. Решения принимаются голосованием. Порядок проведения партсобрания обычно регламентируется уставом партии.

В СССР под партсобранием понималось собрание низовых партийных организаций КПСС. На собрании, в отличие от партконференций, должны были присутствовать все члены партийной организации. Но для правомочности собрания в большинстве случаев было достаточно присутствие более половины членов организации.

На «открытом партсобрании» могли присутствовать не только члены организации, но и другие члены трудового коллектива, в то время как на «закрытое партсобрание» допускались только члены партии.

См. также 
 Конференция КПСС
 Съезд КПСС

Литература 
 В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. Толковый словарь языка Совдепии . СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.

Ссылки 
 Устав КПСС

Примечания 

КПСС
Советизмы